Crema (color), tonalitat de groc molt clara, gairebé tirant a blanc
 Crema (falles), acte de botar foc als monuments que es planten durant les festes de molts llocs del País Valencià
 Toponímia:
 Crema (Llombardia), ciutat italiana de la Regió de Llombardia 
 Bisbat de Crema 
 Indústria:
 Crema (farmàcia), emulsió utilitzada en productes farmacèutics i cosmètics 
 Crema solar, producte d'ús tòpic per evitar o disminuir les cremades degudes a l'exposició al sol 
 Crema d'afaitar, producte que s'utilitza a l'afaitat 
 Gastronomia: 
 Crema o nata, part grassa de la llet 
 Crema de pastisseria, emulsió dolça mitjanament espessa, de color groguenc, present en productes de pastisseria 
 Crema cremada, crema catalana o crema de Sant Josep, postres amb sucre cremat pel damunt
 Crema (tècnica culinària), família de preparacions amb una consistència cremosa 
 Crema aranesa, postres típiques de la Vall d'Aran que consisteixen en un plat de crema perfumada amb vainilla 
 Crema de castanya, dolç occità a base de castanyes 
 Crema Chantilly, nata muntada ensucrada i perfumada amb vainilla o aroma de vainilla 
 Crema de frijoles, plat colombià pertanyent a la categoria de les sopes elaborat amb fesols 
 Crema de xocolata, pasta amb gust de xocolata que es menja principalment untada en pa i torrades 
 Crema sabaiona, postres típiques de la cuina italiana, argentina i uruguaiana
 Miscel·lània:
 Gen crema, responsable d'un cert nombre de pelatges de cavalls 
 Quaderns Crema, editorial barcelonina fundada per Jaume Vallcorba i Plana